Metabolismus steht für:
 Fachwort in Medizin und Biologie für den Stoffwechsel
 Konzept in der Architektur, das von den Metabolisten propagiert wurde
 sozialer Metabolismus, siehe Ökologische Modernisierung #Gesellschaftlicher Metabolismus

Siehe auch:
 Metabolischer quadratischer Raum